

Geografia 
 Hus – frazione di Teichland (Germania)

Sigle 
 Hemolytic-uremic syndrome  – sindrome emolitica uremica

Astronomia 
 1840 Hus  – asteroide

Codici 
 HUS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Hughes (Stati Uniti)
 hus – codice ISO 639-3 della lingua huasteca

Persone 
 Jan Hus  – teologo e riformatore religioso boemo del XV secolo

Altro 
 Hus – mancala della Namibia, variante dell'Omweso

Altri progetti